Три корабля Королевского флота носили название HMS Alcide

 HMS Alcide — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга, захвачен у французов в 1755; продан в 1772.
 HMS Alcide — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1779; разобран в 1817.
 HMS Alcide (P415) — подводная лодка типа Amphion; спущена на воду в 1945; продана в 1974.